Ма́чтовый — топоним:
 Мачтовый — остров в архипелаге Северная Земля.
 Мачтовый — посёлок сельского типа в Комсомольском районе Хабаровского края.